Cunningham Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cunningham Township (Illinois)
 Cunningham Township (Missouri)
 Cunningham Township (North Carolina)